Рехвиашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 
 Рехвиашвили, Вахтанг Григорьевич (1944—1986) — советский футболист.
 Рехвиашвили, Георгий (род. 1988) — грузинский футболист.
 Рехвиашвили, Наталья — грузинская писательница.
 Рехвиашвили, Пируз (1951—2003) — советский футболист, грузинский тренер.